17-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 17-й меридиан восточной долготы
 17-й меридиан западной долготы

См. также 
 17-я параллель